Langendonker Mühle steht für verschiedene Wassermühlen

 Langendonker Mühle (Geldern), eine frühere Wassermühle an der Issumer Fleuth in Geldern, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Langendonker Mühle (Grefrath), eine frühere Wassermühle an der Niers in Grefrath, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen